Кањада де Алба има више значења:

 Кањада де Алба (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кањада де Алба, Ладера де Пахаро (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику